ИК «Проспект» (ОАО «Инвестиционная компания „Проспект“») — российская инвестиционная компания.

Руководство 
Генеральный директор — Константин Бейрит.

История 
ИК «Проспект» была создана в 1995 году.

В 1995 году ИК «Проспект» стала одной из первых российских компаний, открывших своё представительство на Украине — ИК «Проспект Инвестментс».

С сентябре 2003 года входит в Инвестиционную Группу «Русские Фонды». По данным Коммерсантъ сумма сделки по продаже компании составила 15 млн долларов США.

Совместно с ОАО ИК «Ай Ти Инвест» входит в брокерскую группу «ПРОСПЕКТ — Ай Ти Инвест», образованную в апреле 2007 года.

Рейтинги 
ИК «Проспект» входит в число крупных операторов рынка по объёму заключаемых сделок на биржах и внебиржевых площадках российских эмитентов.

В 2006 году Национальное Рейтинговое Агентство повысило индивидуальный рейтинг надежности ИК «Проспект» до уровня «АА+ — категория очень высокой надежности, первый уровень». В 2008 году этот рейтинг был присвоен, а в 2009 году подтверждён, и в целом для брокерской группы «ПРОСПЕКТ — Ай Ти Инвест».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании.

Инвестиционные компании России